Per concerto di Capodanno si fa riferimento a eventi e manifestazioni di carattere musicale in celebrazione del nuovo anno.

Tra i più celebri troviamo:
Concerto di Capodanno di Vienna
Concerto di Capodanno di Venezia